Игорь Кирилов:
 Кирилов, Игорь Анатольевич (род. 1970) — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с 2017 года, генерал-лейтенант.
 Кирилов, Игорь Евгеньевич (род. 1971) — литовский футболист, полузащитник и защитник, выступавший за сборную Литвы. См. также